Le terme de brigade légère peut renvoyer à :
 la brigade légère de l'Armée belge (aujourd'hui Special Operations Regiment),
 la brigade de cavalerie britannique qui effectua la charge de la brigade légère (voir )
 la  () de l'Armée britannique (2007-2010)
 la  () de l'Armée britannique
 une brigade légère de la cavalerie française (formée de hussards et de chasseurs à cheval, voir la liste des brigades françaises de la Première Guerre mondiale),
 une  de l'Armée française,
 une des brigades légères motorisées des divisions légères de cavalerie de l'Armée française,
 une des brigades légères blindées de l'Armée française (voir la liste des divisions et brigades françaises depuis les années 1960) :
 la  légère blindée (2014-2016),
 la  légère blindée (depuis 1999),
 la  légère blindée de marine (1999-2013).
 la  () de l'Armée néerlandaise,
 la  légère () de la Wehrmacht (1937-1938).

Articles connexes 
 
 Infanterie légère et cavalerie légère